Musikverket kan syfta på:
Statens musikverk – en svensk statlig myndighet under kulturdepartementet 2010–
Musikverket, Stockholm – en tidigare konsertlokal på Götgatan i Stockholm
Musikverk – en komposition

Se även 
Musikverkstan